

Sigle 
 EP – Edizioni Paoline – casa editrice italiana
 EP –  Extreme Pressure (altissima pressione) – usato nella classificazione dei grassi
 EP –  Elevata Professionalità – il più alto grado del personale tecnico ed amministrativo di tutti gli atenei italiani

Codici 
 EP – codice vettore IATA di Iran Aseman Airlines
 EP – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Organizzazione europea dei brevetti
 EP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Orientale (Ghana)

Fisica 
 EP – energia di Planck

Medicina 
 EP – embolia polmonare
 EP – edema polmonare

Mineralogia 
 Ep – abbreviazione del gruppo dell'epidoto

Musica 
 EP – abbreviazione di Extended play, è l'espressione usata per indicare un insieme di brani più lunghi di un singolo, di fatto una via di mezzo tra un album e un singolo
 EP – album dei Luna del 1996
 EP – album degli Evanescence del 1998
 ep – album dei 77s del 1999
 EP – album dei Mogwai del 1999
 EP – EP dei Non voglio che Clara del 2001
 EP – album dei Fiery Furnaces del 2005
 EP – EP di Childish Gambino del 2011
 EP – EP dei blink-182 del 2012

Religione 
 E.P. – Società clericale Virgo Flos Carmeli

Altro 
 EP – targa automobilistica di Serres (Grecia)
 EP – targa automobilistica di Piotrków Trybunalski (Polonia)

Note